Bohdan de Nisau (1896–1943) – działacz socjalistyczny, komunistyczny i niepodległościowy, powstaniec śląski
 Jerzy de Nisau – działacz polityczny, dziennikarz, poeta i nauczyciel
 Maria Vetulani de Nisau (1898–1944) – działaczka niepodległościowa i socjalistyczna, żołnierka, łączniczka AK, powstanka warszawska